Serie A 1961/1962 vanns av AC Milan.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1961 i Italien
1962 i Italien
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961/1962